Lucjusz Witeliusz (ojciec)
 Lucjusz Witeliusz (syn)